Lied, een vanuit het Engels overgenomen woord voor een (pop)lied dat nu ook in het Nederlands gebruikelijk is
 Sòng 宋, een Koreaanse en Chinese achternaam
 Sōng 松, een Koreaanse en Chinese achternaam
 Song-dynastie, een van de dynastieën in de geschiedenis van China
 Song (luchtvaart), een dochtermaatschappij van Delta Air Lines
 Song (stad), stad in Maleisië
 Song (district), een district in Maleisië met de hoofdstad Song
 Song (staat), Chinese staat tijdens de Zhou-dynastie
 sông, Vietnamees voor rivier.

Personen met de achternaam Song 
 Rigobert Song, een Kameroens voetballer
 Alexandre Song, een Kameroens voetballer

Zie ook 
 doorverwijspagina Songs